Berbersdorf ist der Name folgender Orte:

 Berbersdorf (Gemeinde Alberndorf), Ortschaft in Alberndorf in der Riedmark, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Berbersdorf (Striegistal), Ortsteil von Striegistal, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen